Acfred est un anthroponyme masculin d'origine germanique composé des éléments ac (sens incertain), et fred « paix » (proto-germanique *friþuz, proche de l'allemand frieden) ; tombé en désuétude après le , il fut notamment porté par : 

 Acfred (fl. 926-927), duc d'Aquitaine ;
 Acfred (mort vers 900), comte de Carcassonne ;
 Acfred (mort vers 930), comte de Carcassonne, fils du précédent ;
 Acfred (fl. vers 955), vicomte de Châtellerault ;
 Acfred (fl. vers 985), vicomte de Châtellerault, fils du précédent ;
 Acfred (fl. vers 1030), vicomte de Châtellerault, neveu du précédent ;
 Acfred (), abbé de Saint-Étienne de Banyoles ( / ) ;
 Acfred (fl. 842-843), comte de Toulouse.

Notes 

Homonymie de prénom
Prénom germanique